Koszykówka na Igrzyskach Frankofońskich 2009 – turniej piłki koszykowej, który odbył się w dniach 28 września - 5 października 2009 podczas 6. Igrzysk Frankofońskich rozegranych w Bejrucie. Udział brały tylko kobiety. Mężczyźni nie brali udziału w związku z trwającymi wtedy Mistrzostwami Europy w Koszykówce, które miały miejsce w Polsce. Mecze rozgrywano w hali należącej do klubu koszykówki Al Riyadi Club Beirut. Początkowo w grupie A prowadziła drużyna Cypru, jednak została zdyskwalifikowana ze względu na fakt, iż drużyna ta nie w pełni składała się z zawodniczek posiadających obywatelstwo Cypru (skład zespołu zawierał dodatkowo jedną Amerykankę, jedną Polkę, jedną Serbkę oraz dwie zawodniczki z Chorwacji).

Faza grupowa

Faza medalowa

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Medalistki

Zestawienie końcowe wszystkich drużyn

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  (strona zarchiwizowana), jeux2009.org, [dostęp 2022-03-03].
 .

Igrzyska Frankofońskie 2009
2009 w koszykówce
Rozgrywki międzynarodowe w koszykówce